Goodbye Yellow Brick Road () — седьмой студийный альбом британского автора-исполнителя Элтона Джона, вышедший в 1973 году в формате двух виниловых грампластинок.

Об альбоме 
Goodbye Yellow Brick Road был записан в мае 1973 года на студии во французском замке Шато д’Эрувиль, расположенном в муниципалитете Эрувиль, и выпущен в октябре того же года в США и Канаде на лейбле MCA Records и в остальных странах компанией DJM Records. На пластинке присутствует песня «Candle in the Wind», написанная в память о Мэрилин Монро, а также три успешных сингла: «Bennie and the Jets», «Goodbye Yellow Brick Road» и «Saturday Night’s Alright for Fighting». Это первый двойной альбом в дискографии музыканта.

Goodbye Yellow Brick Road стал наиболее успешным в коммерческом отношении альбомом в карьере певца. Он занял первое место в чартах США и Великобритании и получил сертификат платинового диска от Британской ассоциации производителей фонограмм и платинового семь раз — от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Его мировой тираж составляет свыше 30 миллионов экземпляров.

Первоначально альбом получил смешанные отзывы критиков, посчитавших его излишне затянутым и неоднородным, хотя и содержащим несколько хороших композиций, однако позднее он стал рассматриваться как лучший и самый популярный альбом Элтона Джона. В журнале Rolling Stone его поставили на 91-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён». Он также занял 59-е место среди ста лучших альбомов по версии британского телеканала Channel 4.

Список композиций

Участники записи 
Музыканты:
 Элтон Джон — вокал, Fender Rhodes (песни 5, 6), меллотрон (песни 5, 6, 11), фортепиано (песни 1–6, 8–10, 12–17), Farfisa-орган (песни 3, 5, 7, 13)
 Дэвид Хенчель — ARP-синтезатор, клавишные (песни 1, 12)
  — акустическая и электрическая гитары, колонка Лесли, слайд-гитара, банджо, бэк-вокал (песни 1, 2, 4, 10, 13, 17)
  — бас-гитара, бэк-вокал (песни 1, 2, 4, 10, 13, 17)
 Найджел Олссон — барабаны, конги, бубен, бэк-вокал (песни 1, 2, 4, 10, 13, 17), автомобильные спецэффекты (песня 12)
 Рэй Купер — бубен (песня 12)
  — оркестровые аранжировки (песни 4, 8–10, 15, 17)
 Дэвид Кац — дирижёр (песни 4, 8–10, 15, 17)
  — саксофонное соло (песня 16)
 Кики Ди — бэк-вокал (песня 12)
 неизвестные музыканты — вокальные междометия в «Jamaica Jerk-Off» (указанные Принс Рино, Регги Дуайт и Тутс Топин, возможно, являются псевдонимами Элтона Джона и Берни Топина, хотя это неясно), драм-машина, маракасы, тимбалы, клаве в «Jamaica Jerk-Off», кастаньеты в «Funeral for a Friend», шейкер в «I’ve Seen That Movie Too», бубен в «Social Disease», аккордеон, вибрафон в «Sweet Painted Lady»

Производственный персонал:

 Гас Даджен — продюсер, автор текста для буклета
 Дэвид Хенчель — звукорежиссёр
 Питер Келси — ассистент звукорежиссёра
 Энди Скотт — ассистент звукорежиссёра
  — оператор звукозаписи

 Дэвид Ларкхэм — арт-директор, художественное оформление
 Майкл Росс — арт-директор, художественное оформление
  — художественное оформление
  — автор текста для буклета

Примечания

Литература

Ссылки 
 Goodbye Yellow Brick Road в рейтингах альбомов на Acclaimed Music

Альбомы Элтона Джона
Двойные альбомы
Альбомы глэм-рока
Альбомы Великобритании
Альбомы MCA Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы DJM Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, записанные на домашней студии